Данська Суперліга з хокею 2019—2020 () — 60-й сезон Суперліги. Чемпіонат стартував 6 вересня 2019, а фінішував 10 березня 2020, плей-оф було скасовано через пандемію COVID-19.

Клуби

Регулярний сезон

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ліги  
 Хокейний Союз Данії  
 Профіль на eurohockey  
 Суперліга на hockeyarchives  

2020
Данія
Данія
2019 у Данії
2020 у Данії